Freie Presse steht für:

 Freie Presse, Tageszeitung in der Region Chemnitz
 Freie Presse (Bielefeld), westfälische Tageszeitung
 Freie Presse (Elberfeld), eine ehemalige Tageszeitung in Elberfeld
 Freie Presse (Exilzeitung), Wochenzeitung deutscher sozialdemokratischer Exilanten in Amsterdam
 Freie Presse, Tageszeitung der deutschsprachigen Minderheit in Łódź, siehe Lodzer Zeitung#Freie Presse (1923–1939)
 Freie Presse (Weimarer Republik), USPD-nahe Zeitung aus Berlin
 Neue freie Presse, Wiener Tageszeitung (1864–1938), siehe Die Presse

Siehe auch:
 Pressefreiheit